Селєдцово — озеро в Білорусі, Вітебська область
 Селєдцово — село в Білорусі, Вітебська область, Верхньодвінський район